Sennecey kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Sennecey-le-Grand, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Sennecey-lès-Dijon, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté,